

Российская Федерация

Белгородская область 
 Новослободский сельсовет Корочанского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Нижегородская область 
 Новослободский сельсовет Большеболдинского района

Тамбовская область 
 Новослободской сельсовет Сосновского района (упразднён в 2014 году)

Ульяновская область 
 Новослободский сельсовет Сенгилеевского района (упразднён в 2007 году с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Украина

Сумская область 
 Новослободский сельский совет Путивльского района (упразднён в 2020 году)